Passavant (Doubs), municipi al departament del Doubs (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Passavant-en-Argonne, municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Passavant-la-Rochère, municipi al departament de l'Alt Saona (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Passavant-sur-Layon, municipi al departament de Maine i Loira (regió del País del Loira, França)